FIMP steht für:
 ICAO-Code für den Flughafen Mauritius
 Feebly interacting massive particle, Kandidat für Dunkle Materie

Abkürzung